Witalij Ponomarenko – ukraiński sportowiec, mistrz w trójboju siłowym (1975-2008).
 Witalij Ponomarenko – ukraiński piłkarz (ur. 1969).